Не́вский — посёлок в Новичихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Лобанихинского сельсовета.

Население  чел. ().

География 
Расположен на юго-западе края, в 7 км от центра сельсовета села Лобаниха, в 24 км от райцентра — села Новичиха. Улиц две: Зелёная и Партизанская.

История 
Образован в 1925 году. 

Согласно Закону Алтайского края от 05 октября 2007 года вошёл в состав образованного муниципального образования «Лобанихинский сельсовет».

Население

Инфраструктура 
Ближайшая школа находится в селе Лобаниха — Лобанихинская ООШ, филиал МКОУ Поломошенская СОШ.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным транспортом по просёлочной дороге.

Примечания 

Населённые пункты Новичихинского района